Арреола () — фамилия испанского происхождения:
 Арреола, Даниэль (род. 1985) — мексиканский футболист, защитник.
 Арреола, Крис (род. 1981) — американский боксёр-профессионал мексиканского происхождения.
 Арреола, Хуан Хосе (1918—2001) — классик мексиканской литературы.
 Арреола, Хайро (род. 1985) — гватемальский футболист.
 Росас Арреола, Мануэль (род. 1984) — никарагуанский футболист.